Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1972 bestod av 12 lag, och TPS vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1972 i Finland
Fotbollssäsongen 1972
1972